

Prénom 
 Philippe (prénom).

Voir aussi les pages suivantes :
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Personnalités portant ce prénom 
 Philippe, roi des Belges depuis le  ;
 Philippe, satrape d'Inde sous le règne d'Alexandre le Grand ;
 Philippe, officier d'Alexandre le Grand ;
 Philippe, fils cadet d'Antigone le Borgne et de Stratonice ;
 Philippe de Macédoine, fils de Philippe V.

Personnalités chrétiennes et religieuses portant ce nom 
Philippe peut désigner :
 Philippe, un des douze apôtres accompagnant Jésus-Christ ;
 Philippe le diacre, un des sept premiers diacres choisis par les membres de l'Église primitive de Jérusalem ;
 Philippe, antipape lombard ayant régné un seul jour, le  ;
 Philippe, prieur de Lièpvre de 1133 à 1142 ;
 Philippe ,  de Parc, entre 1142 et 1166 ;
 Philippe, évêque de Rennes de 1179 à 1181 ;
 Philippe I, abbé de  Clairvaux de 1262 à 1273 ;
 Philippe I, archevêque de Lyon vers 1050 ;
 Philippe  (mort à Moscou en 1473) fut métropolite de Moscou et de toute la Russie de 1464 à 1473 ;
 Philippe II,  de Parc entre 1170 (ou 1171) et 1190.

Saints et bienheureux

Personnalités portant ce nom de famille 

 Alain Philippe (1953-), footballeur français ;
 Annie Philippe (1946-), chanteuse française ;
 Charles-Louis Philippe (1874-1909), poète et romancier français ;
 Chloé Philippe (2000-), footballeuse française ;
 Claude-Marie-Joseph Philippe (1761-1834), personnalité politique française ;
 Dominique Philippe (1947-), artiste peintre français ;
 Édouard Philippe (1840-1920), auteur dramatique, compositeur et journaliste français ;
 Édouard Philippe (1970-), homme politique français, Premier ministre du  au  ;
 Frantz Philippe (1968-), escrimeur français ;
 Gwendoline Philippe (1999-), karatéka française ;
  ;
 Jean-Loup Philippe (1934-), acteur et metteur en scène français ;
 Jean-Thomas Philippe (1905-1993), dominicain français, frère de Marie-Dominique Philippe ;
 Jules Philippe (1827-1888), personnalité politique française ;
 Laëtitia Philippe (1991-), footballeuse française ;
 Maëlle Philippe (1998-), athlète française ;
 Marie-Dominique Philippe (1912-2006), dominicain français fondateur de la Communauté Saint-Jean, frère de Thomas ;
 Michèle Philippe (1926-1972), actrice française ;
 Nelson Philippe (1986-), pilote automobile français, frère de Richard ;
 Nizier Anthelme Philippe (1849-1905), mystique et guérisseur français ;
 Patricia Philippe (1976-), chanteuse et guitariste française de La Réunion ;
 Richard Philippe (1990-2018), pilote automobile français, frère de Nelson ;
 Robert Philippe (1924-1998), historien médiéviste français
 Robert Philippe (1937-), footballeur français ;
 Ryan Phillippe (1974-), acteur américain ;
 Sébastien Philippe (1975-), pilote automobile français ;
 Sébastien Philippe (1977-), architecte et écrivain de nationalité française et malienne ;
 Vincent Philippe (1940-), journaliste et écrivain suisse ;
 Vincent Philippe (1978-), pilote moto français.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : 
 Les prénoms Philippe ;
 Philippine, Philip ;
 Phil, Felipe ;
 Filip, Filippo ;
 Filippa et Philypa.

 Politique 
 Premier gouvernement Édouard Philippe, du  au 
 Deuxième gouvernement Édouard Philippe, depuis le 

 Pseudonyme 

 Gérard Philip (1922-1959), acteur français ;
 Jean Fenouillas, dit Philippe, personnalité de la Commune de Paris.

 Cinéma 
 Philippe'', film français sorti en 1958

Voir aussi 
 
 
 Philippes, ville de Macédoine orientale
 L'archipel des Philippines fut nommé ainsi en 1521 en l'honneur de l'infant d'Espagne, le futur Philippe II par le navigateur Magellan
 Philippeville, ville et commune francophone de Belgique située en Région wallonne
 Philippeville, ville d'Algérie fondée par les français en 1838, appelée Skikda depuis l'indépendance en 1962
 Philipsburg, chef-lieu de l'île de Saint-Martin dans les Antilles néerlandaises
 Filipstad, est une ville de Suède, chef-lieu de la commune de Filipstad dans le comté de Värmland
 Grand-Fort-Philippe, commune du Nord-Pas-de-Calais
 Historique des gouvernements de la France

Homonymie de gouvernement
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme